Um eine Nasenlänge ist der Titel folgender Spielfilme:

 Um eine Nasenlänge (1931) ist ein deutscher Spielfilm von 1931
 Um eine Nasenlänge (1949) ist ein deutscher Spielfilm von 1949